Hanibal nebo Hannibal může být :

jména osob
 Hannibal – starověký kartaginský vojevůdce, stratég a taktik
 Jiří Hanibal (1929) – český spisovatel, scenárista a režisér
 Hanibal Lucić – chorvatský spisovatel
 Hannibal Goodwin (1822–1900) – americký duchovní a vynálezce
 Hannibal Hamlin (1809–1891) – americký politik a viceprezident USA

v literatuře
 Hannibal (román) – kniha Thomase Harrise
 Hannibal: Zrození – kniha Thomase Harrise

v kinematografii
 Hannibal (film) – natočen 2001, v hlavní roli Anthony Hopkins
 Hannibal – Zrození – filmový thriller z roku 2007
 Hannibal (seriál) – americký seriál vysílaný v letech 2013–2015

ostatní
 Hannibal Lecter – fiktivní postava sériového vraha z knih a filmů (například Mlčení jehňátek), kterou vytvořil Thomas Harris 
 Hannibal (Missouri) – město v USA, ve kterém žil spisovatel Mark Twain
 český prodejce outdoorového vybavení

Reference